Шереметьєв або Шереметєв () — російське прізвище.

У Росії найвідомішим був давній боярський рід Шереметєвих, з початку XVIII століття — графи, представники цього роду першими в Російській імперії отримали графські титули.

Представники 
 Шереметєв Борис Петрович (1652–1719) — московський полководець і дипломат, генерал-фельдмаршал (з 1701). Батько П. Б. Шереметєва.
 Шереметєв Петро Борисович (1713–1788) — російський державний діяч, граф, обер-камергер (з 1761), генерал-аншеф, сенатор. Син Б. П. Шереметєва.

Інші персоналії 
 Шереметьєв Василь (бл. 1622–1682) — московський державний і військовий діяч, боярин.
 Шереметьєв Михайло Петрович (1905–1973) — вчений у галузі механіки.
 Шереметьєв Олексій Євгенович (1971) —  український підприємець, колекціонер, меценат, реконструктор
 Шереметьєв Петро († 1689) — російський державний діяч в Україні, київський воєвода (1666–1669).

Шереметьєва 
 Шереметьєва Євдокія Андріівна — російська пропагандистка, зареєстрована на сайті «Миротворець»
 Шереметьєва-Турчин Світлана Сергіївна — українська журналістка.

Диа. також 

 Шереметьєво
 Шереметєв

Російські прізвища